A Solaris Urbino 10 egy 2002 óta gyártott városi midi autóbusz.

Története

Európában

Magyarországon

Budapesten 

A BKK állományát jelenleg 8 darab képezi. Az első 3 darab (MPV-997–999) 2014-ben, a 4. (NAE-996) 2015-ben, az 5. (NUV-695) 2017 végén állt forgalomba, 6. és a 7. (SRN-169, 170) 2021-ben és a 8. (AA:BP 907) 2022-ben. A 3 betűs rendszámú Solaris buszokkal főleg a Hűvösvölgyből induló 157-es és 157A vonalakon lehet találkozni velük, 2021-től már a 183-as járaton is közlekedik. Az új 4 betűs rendszámú Solaris busszal a 39-es, 191-es, 158-as, 241-es, 241A-s, 251-es, 251A-s vonalon (időnként a 60-as fogaspótlón) is lehet találkozni.

Jegyzetek

Források 

Solaris autóbuszok